Marcela Marcisz (ur. 6 listopada 1987 w Lesku) – polska biegaczka narciarska, zawodniczka klubu MKS Halicz Ustrzyki Dolne.

Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się 30 grudnia 2005, podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego „Slavic Cup” w Zakopanem, gdzie w sprincie stylem dowolnym zajęła 7. miejsce.

W Pucharze Świata zadebiutowała 18 stycznia 2014 w Szklarskiej Porębie, gdzie w sprincie stylem dowolnym zajęła 38. miejsce. Pucharowych punktów jeszcze nie wywalczyła.

Jej siostry Ewelina i Izabela również uprawiają biegi narciarskie.

W lutym 2017, w próbce pobranej od niej w czasie mistrzostw Polski, wykryto niedozwoloną substancję dopingującą, za co została ukarana dyskwalifikacją na okres 18 miesięcy.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2015/2016

Slavic Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej Slavic Cup

Miejsca w poszczególnych zawodach Slavic Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS 

Ludzie urodzeni w Lesku
Ludzie związani z Ustrzykami Dolnymi
Polscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1987
Polscy sportowcy ukarani za doping